Лонсдејл има више значења:
 Лонсдејл (Арканзас)
 Лонсдејл (Минесота)